Креховецький — прізвище, зокрема, українське.

 Адам Креховецький (1850-1919) — польський письменник, драматург, перекладач і критик.
 Креховецький Михайло Михайлович (1971—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Креховецький-Демкович Іван — український військовик, дипломат та урядник часів Гетьманщини.
 Франциск Ксаверій Креховецький — уманський підкоморій
 Ян Креховецький — польський історик

Українські прізвища